The Law of Ueki (manga) - een Japanse stripserie
The Law of Ueki (anime) - een Japanse tekenfilmserie gebaseerd op de manga